Progress (engelsk: "fremskridt") kan henvise til flere opslag:
 Progress (rumfartøj) - Et ubemandet rumfartøj udviklet af Sovjetunionen i 1978.
 Progress (Take That-album) - Det sjette studiealbum af den britiske popgruppe Take That.
 Progress 4GL - Et programmeringssprog der har skiftet navn til OpenEdge Advanced Business Language.
 Fremskridtspartiet - Et dansk politisk parti, som på engelsk hed Progress Party.